Ramadan kan syfta på:

Ramadan – den muslimska fastemånaden

Personer
Taha Yassin Ramadan (1938–2007), irakisk politiker, vicepresident under Saddam Hussein
Tariq Ramadan (1962–), schweiz-egyptisk professor i islamiska studier vid universitet i Oxford